Vesta (gènere): Gènere de plantes angiospermes de la família de les aràcies.
 (4) Vesta, asteroide
 Vesta (Minnesota), població de l'estat de Minnesota
 Vesta (mitologia), deessa romana de la llar